Niella Belbo – comune italiano in provincia di Cuneo.
Niella Tanaro – comune italiano in provincia di Cuneo.